Ро́ланд Во́льфарт (; род. 11 января 1963, Бохольт) — немецкий футболист, игравший на позиции нападающего.

Карьера

Клубная 
Роланд Вольфарт начал свою профессиональную карьеру в «Дуйсбурге», за который выступал три сезона, сыграл 71 матч и забил 39 голов. В 1984 году он стал лучшим бомбардиром второй Бундеслиги, забив 30 голов.

В 1984 году Вольфарт перешёл в мюнхенскую «Баварию», в составе которой 5 раз становился чемпионом ФРГ (1985, 1986, 1987, 1989, 1990), выигрывал Кубок (1986) и Суперкубок ФРГ (1987, 1990). В составе «Баварии» Вольфарт сыграл 254 матчей и забил 119 голов, став третьим по результативности, после Герда Мюллера (365 голов) и Карла-Хайнца Румменигге (162 гола), игроком «Баварии».

В сезоне 1993/94 Вольфарт играл за французский «Сент-Этьен», после чего вернулся в Германию. Он играл в составе «Бохума», «Локомотива» (Лейпциг), «Вупперталя» и «Бохольта». В 2000 году, после перелома ноги, Вольфарт завершил игровую карьеру.

В сборной 
В 1981 году в составе юношеской сборной ФРГ (до 18 лет) Вольфарт стал чемпионом Европы, а в составе молодёжной сборной (до 21 года) — чемпионом мира. За национальную сборную ФРГ он сыграл в двух товарищеских матчах: 15 октября 1986 года против сборной Испании (счёт 2:2) и 6 июня 1989 года против сборной Ирландии (1:1).

Достижения 
 Чемпион мира среди молодёжных команд: 1981
 Чемпион Европы среди молодёжных команд: 1981
 Чемпион ФРГ (5): 1985, 1986, 1987, 1989, 1990
 Обладатель Кубка ФРГ: 1986
 Обладатель Суперкубка ФРГ (2): 1987, 1990
 Лучший бомбардир чемпионата ФРГ (2): 1989, 1991
 Лучший бомбардир второй Бундеслиги: 1984

Статистика выступлений

Личная жизнь 
Роланд Вольфарт женат, имеет сына Робина и дочку Кристину, живёт с семьёй в Бохольте.

Примечания

Ссылки 
 Статистика футболиста в Бундеслиге
 Профиль футболиста. Fussballdaten.de
 Der Antistar

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Бохум»
Игроки ФК «Лейпциг»
Игроки ФК «Вупперталь»
Игроки ФК «Бохольт»